Kobylanka ist der Name von fünf Orten und zwei Flüssen in Polen:
 Orte:
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Kobylanka (Gorlice)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kobylanka (Grudziądz) (Groß Kabilunken, 1942–45 Stutwiesen, Kreis Graudenz/Westpreußen)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Kobylanka (Dobre)
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Kobylanka (Michałowo)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kobylanka (Powiat Stargardzki) (Kublank, Kreis Greifenhagen/Pommern)

 Flüsse:
 Kobylanka (Kamienna) (Nebenfluss der Kamienna)
 Kobylanka (Rudawa) (Nebenfluss der Rudawa (Fluss))